Obritzhauser 

ist der Familienname folgender Personen:
 Hertha Obritzhauser (* 1960), österreichische Badmintonspielerin und -trainerin
 Walter Obritzhauser (* um 1957), österreichischer Badmintonspieler